La Swisscom Cup 2007-2008 a débuté le 14 septembre 2007.

de finale

de finale

de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

2007-2008
Suisse
Coupe M